Varosai
Települések listái országok szerint

pl:Fidżi#Miasta Fidżi